Biskupija Novo Mesto (lat.: Dioecesis Novae Urbis; slov.: Škofija Novo Mesto) je biskupija u Novom Mestu i podložna je Ljubljanskoj nadbiskupiji.

Povijest 
Biskupija je osnovana 7. travnja 2006. izdvajanjem iz Ljubljanske nadbiskupije.

Biskupi 
 Andrej Saje (30. lipnja 2021. – danas)
 Andrej Glavan (7. travnja 2006. – 30. lipnja 2021.)

Vidi još 

 Katolička Crkva u Sloveniji

Vanjske poveznice 

 GCatholic.org 
 Catholic Hierarchy 
Novo Mesto